Синдинг ():

 Синдинг, Отто Людвиг (1842—1909) — норвежский художник
 Синдинг, Стефан (1846—1922) — норвежский скульптор
 Синдинг, Кристиан Август (1856—1941) — норвежский композитор